Дриптозавр (, буквально — раздирающий ящер; от  — раздираю и  — ящер, ящерица) — род динозавров из надсемейства тираннозавроид (Tyrannosauroidea), живших во времена мелового периода 
( назад) в восточной части Северной Америки. Представлен одним валидным видом — Dryptosaurus aquilunguis.

Описание 
Дриптозавр как типичный представитель тираннозавроидов был плотоядным животным. В длину он достигал 6,5 метра, в высоту был около 1,8 метра. Вес его составлял около 1,2 тонны. Дриптозавр обладал относительно длинными трёхпалыми передними конечностями. У каждого пальца на конце располагались 20-сантиметровые когти.

Дриптозавр обладал сходными с дилуном и эотиранном чертами, что и позволило его определить к тираннозаврам.

Открытие 
Впервые частичные останки дриптозавра были найдены рабочими в 1866 году в карьере в Нью-Джерси. В этом же году останки были описаны американским палеонтологом Эдвардом Коупом и названы Laelaps («штормовой ветер»). Однако позднее обнаружилось, что подобное имя уже присвоено одному из видов клещей (). Современное название роду дал Отниел Чарлз Марш в 1877 году. Голотип вида Dryptosaurus aquilunguis, ANSP 9995, состоит из фрагментов скелета: нижней челюсти, ключицы, плечевой кости, бедра, голени, фаланги, крестцовый кости и хвостовых позвонков.

Плотоядного дриптозавра палеонтологи относили сначала к целозаврам, потом — к мегалозаврам, выделяли в отдельное семейство и только с 2004 года включают в надсемейство тираннозавроид.

Другие биномены 
Другие биномены, относимые к роду дриптозавров, объявлены недействительными или были перенесены в другие роды:
  — nomen dubium
  — nomen dubium
  — синоним Gorgosaurus libratus
 
  — синоним Gorgosaurus libratus
  — вид, первоначально описанный Эдвардом Коупом в 1892 году как Laelaps incrassatus. Немного позднее в 1902 году в связи с тем, что таксон Laelaps был уже закреплён за клещами, Оливер Перри Хей переименовал вид в Dryptosaurus incrassatus. В 1934 году немецкий палеонтолог Эрнст Штромер предложил переименовать данный вид в Albertosaurus incrassatus, однако это идея не была поддержана другими учёными. В настоящее время является синонимом либо Albertosaurus sarcophagus, либо Gorgosaurus libratus, так как в настоящее время нет единого мнения стоит ли объединять роды Albertosaurus и Gorgosaurus.
  — синоним Gorgosaurus libratus
  — nomen dubium
  — nomen dubium
  — синоним Allosaurus fragilis

Классификация 2019 года:

Примечания

Литература 
 Все о динозаврах.— СЗКЭО, 2008.— ISBN 978-5-9603-0089-6.

Тираннозавроиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1866 году
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем